Trophée des Champions  o supercopa francesa de futbol , competició futbolística francesa organitzada per la Unió Sindical de Periodistes Esportius Francesos i que es disputa a l'inici de temporada
 Trophée des Champions (ciclisme), cursa ciclista d'un sol dia que es disputa als voltants d'Argenton (Òlt i Garona, França)
 Trophée des Champions d'Haïti, competició de futbol d'Haití que enfrontava els campions dels tornejos d'Obertura